Steuerbetrug steht für:

 Steuerdelikt, allgemein ein (vorsätzlicher) Verstoß gegen die Steuergesetze
 Abgabenbetrug (Österreich), schwere Straftat mit Urkundenfälschung
 Steuerbetrug (Schweiz), schwere Straftat mit Urkundenfälschung
 in Deutschland bisweilen umgangssprachlich die Steuerhinterziehung, siehe Steuerhinterziehung (Deutschland)

Siehe auch:
 Steuerhinterziehung
 Abgabenhinterziehung